Giglhub ist der Ortsname von

 Giglhub (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Giglhub (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern